Ві́лкі () — англомовне прізвище шотландського походження, є пестливою формою особового імені Вільям.

Відомі носії:

 Венделл Вілкі (; 1882—1944) — американський політик.
 Девід Вілкі (; 1954) — британський плавець, олімпійський чемпіон (1976).
 Роберт Вілкі (; 1962) — американський юрист і державний службовець.

Примітки